Дэ́вид Бра́йант Ма́мфорд (; род. 11 июня 1937, Уорт, Западный Суссекс, Великобритания) — американский математик, известный своими работами по алгебраической геометрии.

Член Национальной академии наук США (1975), иностранный член Лондонского королевского общества (2008), Российской академии наук (2016).

Биография 
Родился в семье англичанина и американки. Обучался в Гарвардском университете, в 1961 году под руководством О. Зарисского защитил диссертацию, озаглавленную Existence of the Moduli Scheme for Curves of Any Genus.

Основные работы Мамфорда — в области алгебраической геометрии, в которой он, продолжая традиции гарвардской школы, идущей ещё от Зарисского, стал одним из тех, кто извлёк пользу из идей Гротендика, сохраняя и более старые традиции. В его работах сочетаются как традиционная геометрическая интуиция, так и новейшая алгебраическая техника, например, построение многообразий Пикара и многих пространств модулей как давно известных квазипроективных многообразий. Большое значение имеют его работы по «патологиям» в алгебраической геометрии, классификации гладких проективных поверхностей, по теории инвариантов и по классической, но осовремененной теории тэта-функций.

Мамфорд также работает в области искусственного интеллекта.

Лауреат Филдсовской премии (1974), а также премий Шао (2006) и Вольфа (2008) по математике. Также награждён премией Стила в номинации «за математическое описание» (2007) и Национальной научной медалью США (2009), BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2012). В 1992 году сделал пленарный доклад на Европейском математическом конгрессе.

С 2012 года является фелло Американского математического общества. В 1995—1998 годах был президентом Международного математического союза.

Книги, переведённые на русский язык 
 Мамфорд Д. Лекции о кривых на алгебраической поверхности. — М.: Мир, 1968.
 Мамфорд Д. Абелевы многообразия. — М.: Мир, 1969.
 Дьёдонне Ж., Керрол Дж., Мамфорд Д. Геометрическая теория инвариантов. — М.: Мир, 1974.
 Мамфорд Д. Алгебраическая геометрия. Комплексные проективные многообразия. — М.: Мир, 1979.
 Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях. — М.: Мир, 1988.
 Мамфорд Д. Красная книга о многообразиях и схемах. — М.: МЦНМО, 2007.
 Мамфорд Д., Райт Д., Сирис К. Ожерелье Индры. Видение Феликса Клейна. — М.: МЦНМО, 2011.

Примечания

Ссылки 
 
 Mumford’s page at Brown University 

Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Математики по алфавиту
Математики США
Математики XX века
Алгебраические геометры
Исследователи искусственного интеллекта
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Лауреаты премии Вольфа (математика)
Лауреаты премии Шао
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты Филдсовской премии
Победители конкурса поиска научных талантов памяти Вестингауза
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены РАН
Награждённые Национальной медалью науки США
Действительные члены Американского математического общества
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Члены Академии деи Линчеи
Члены Туринской академии наук
Президенты Международного математического союза